Juan Bautista Romero (pintor) (1756-c.1804), pintor valencià.
 Juan Bautista Romero i Almenar, Marqués de San Juan (1807-1872), comerciant i filantrop valencià.